Il nome Ludovico il Giovane si può riferire a diversi sovrani della dinastia carolingia:

Ludovico II il Giovane (822-875) imperatore, re d'Italia e re di Provenza
Ludovico III il Giovane (835-882) re di Sassonia e re dei Franchi Orientali
Luigi III il Giovane (864-882) re di Neustria, re dei Franchi Occidentali assieme al fratello Carlomanno II